Mr. Big kan syfta på:
 Mr. Big – ett amerikanskt rockband
 Mr. Big (musikalbum) – bandets debutskiva
 Mr. Big (Brittiskt band) – ett brittiskt rockband
 Mr Big (Bond) – en fiktiv figur i James Bonds universum, se James Bond-böckerna
 Mr Big (1987) – en film från 1987
 Mr Big (Sex and the City) – en fiktiv figur i TV-serien Sex and the City